A competição masculina do squash nos Jogos Pan-Americanos de 2019 ocorreu entre 25 e 27 de julho, no CAR Voleibol em Lima.

Cada Comitê Olímpico poderia inscrever, no máximo, dois atletas competição na competição, que disputaram embates eliminatórios em melhor de cinco games.

Medalhistas

Resultados

Top half

Bottom half

Ligações externas
 
 

Eventos do squash nos Jogos Pan-Americanos de 2019